Шона се односи на:

Шона (језик), званични језик у Зимбабвеу.
Шона (народ), народ који живи претежно на сјеверу и истоку Зимбабвеа.
Ајлин Шона (-{Eilean Shona}-), шкотско острво.
Шона Рубенс (-{Shona Rubens}-, * 1986), канадска скијашица.
Шона Фрејзер (-{Shona Fraser}-, * 1975), енглеска новинарка и музичка критичарка.
Шона Леинг (-{Shona Laing}-, * 1955), новозеландска поп пјевачица.